Чемпионат Португалии по футболу 1972—1973 является 39-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 20-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 691 гол (в среднем 2,88 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1972/1973
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1972 году
1973 год в Португалии